Moriyama kan syfta på:

 Moriyama, Shiga - stad i Shiga prefektur, Japan
 Yoshiro Moriyama - japansk fotbollsspelare
 Yasuyuki Moriyama - japansk fotbollsspelare
 Moriyama Creek - vattendrag i Kanada